Aux sombres héros de l'amer — це сингл гурту «Noir Désir», випущений 1989 року, на семидюймових платівках, лейблом Barclay.

Композиції 

 Aux Sombres Héros De L'Amer (2:58)
 The Wound (4:36)
  Скрипка — François «Bubu» Boirie

Персоналії 

 Bass, Backing Vocals — Frédéric Vidalenc*
 Drums, Backing Vocals — Denis Barthe
 Engineer — Phil Delire
 Guitar, Backing Vocals, Piano — Serge Teyssot-Gay
 Lyrics By — Bertrand Cantat
 Music By — Noir Désir
 Producer — Ian Broudie
 Vocals, Guitar, Harmonica — Bertrand Cantat

Посилання

Виноски 

Сингли 1989